23-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 10 января по 15 февраля 1956 года в Ленинграде.

Финал — 18 участников. Порядок проведения: чемпионаты РСФСР, УССР, Москвы и Ленинграда (1955) и 3 зональных турнира (победители чемпионатов союзных республик, кроме РСФСР и УССР); 3 полуфинала (победители названных соревнований и персонально гроссмейстеры). В финал допущены 5 призёров московских полуфиналов и по 6 призёров из Ленинграда и Риги; персонально приглашен Б. Спасский.

Впервые в истории чемпионатов первое место разделили три участника. В дополнительном матч-турнире (февраль, Ленинград) победил М. Тайманов.

Турнирная таблица

Дополнительный матч-турнир

Литература 
 Симагин В. XXIII шахматный чемпионат СССР // Шахматы за 1956 год. Москва, 1958. С. 3—60.

Ссылки 
 23rd USSR Championship; Leningrad, 1956

Чемпионаты СССР по шахматам
1956 год в шахматах
Спорт в России в 1956 году
Январь 1956 года
Февраль 1956 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1956 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1956 году